Rhythm of Love може да се отнася за:

Албуми 
 Rhythm of Love – албум на австралийската певица Кайли Миноуг (1990)
 Rhythm of Love – компилация на германската група „Скорпиънс“ (1991)
 Rhythm of Love – албум на американската певица Анита Бейкър (1994)
 Rhythm of Love – албум на германската група „Диджей Къмпани“ (1997)

Песни 
 Rhythm of Love – песен на британската група „Йес“ от албума им Big Generator (1987)
 Rhythm of Love – песен на германската група „Скорпиънс“ от албума им Savage Amusement (1988)
 Rhythm of Love – песен на швейцарската група „Крокус“ от албума им Stampede (1990)
 Rhythm of Love – песен на германската група „Диджей Къмпани“ от албума им The Album (1994)
 Rhythm of Love – песен на американската група „Плейн Уайт Ти Ес“ от албума им The Wonders Of The Younger (2010)
 Rhythm of Love – песен на беларуската певица Альона Ланская (2012)
 Rhythm of Love – песен на американската група „Данити Кейн“ от албума им DK3 (2014)